Gran Premi de l'URSS de Motocròs 125cc, celebrat el 1983
 Gran Premi de l'URSS de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1985
 Gran Premi de l'URSS de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1975

Vegeu també 
 Rússia:
 Gran Premi de Rússia de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat el 2002
 Gran Premi de Rússia de MX1 i MX2, celebrat d'ençà del 2012 
 Ucraïna:
 Gran Premi d'Ucraïna de MX3, celebrat d'ençà del 2011